Gunna (rapper) - Amerikaans rapper
 Gunna (eiland) - eiland in de Binnen-Hebriden van Schotland
 Gunna Sound - zeestraat tussen de eilanden Gunna en Tiree
 Gunna (heuvel) - heuvel in Finnmark, Noorwegen
 Gunna (film) - Indische film uit 2005

 Gunna Grähs - Zweeds cartooniste
 Gunna Starck - Noors politicus